Епископ Павел (в миру Павел Петрович Колосов; ок. 1853 — сер. 1923) — епископ Русской православной церкви, епископ Елизаветградский, викарий Херсонской епархии.

Биография 
На 1909 год был благочинным Елисаветградского округа в сане протоиерея, настоятелем Успенского собора в Елисаветграде и председатель местного отделения Андреевского братства.

21 июня 1921 года по принятии монашества хиротонисан во епископа Елизаветградского, викария Херсонской епархии.

Согласно воспоминаниям священника Андрея Бондаренко: «Первое время службы епископом Павел (Колосов) разъезжал по приходам, где устраивались торжественные церковные церемонии. <…> Во время объездов приходов епископ Павел заболел, и управление епархией перешло к духовному управлению города Елисаветграда, фактически епархией управлять стала группа протоиереев, состоящая из протоиерея Григория Селецкого, протоиерея Николая Виноградова, протоиерея Михаила Романовского и протоиерея Платона Купчевского при благочинном Симеоне Ковалёве. Эта группа управляла Зиновьевским округом до приезда епископа Онуфрия (Гагалюка)».

Весной 1922 года епископ Павел вместе с другими 32 гражданами попал на скамью подсудимых по обвинению в сокрытии и недопущению изъятию церковных ценностей, но был освобождён. Вероятно, на напуганного епископа рассчитывало Елисаветградское ГПУ, когда в середине августа началась активная работа по расколу духовенства. Для проведения линии «Живой церкви» здесь была организована группа «прогрессивного духовенства», которая провела 22-23 августа 1922 года предвыборный съезд духовенства и мирян викариатства, но обновленческие идеи не нашли на нём поддержки. Елисаветградский викарий Херсонско-Одесской епархии Павел (Колосов) не поддержал обновленцев, в результате чего против него началась клеветническая кампания в советской печати. Московское обновленческое Высшее Церковное Управление осенью того же года поспешило отправить епископа Павла на покой.

29 ноября после окончания съезда «прогрессистов», который состоялся в Елисаветграде, президиум комитета «Живой Церкви» в составе четырёх священников получил от епископа Павла письменное благословение на передачу всех дел бывшим духовным правлением комитета «Живой Церкви», а правление приказано было ликвидировать. Его ликвидация, несмотря на сопротивление его членов протоиереев Романовского, Купчевского и других «реакционных попов», для обновленцев прошла удачно.

Но уже в декабре 1922 — январе 1923 года, по приказу епископа Павла, который решил твёрдо держаться патриарха Тихона, было организовано новое Духовное правление. При этом ГПУ сообщало, что «ликвидировать и привлечь к ответственности лиц за незаконное открытие не представлялось возможным, потому что группа „ЖЦ“ как незарегистрированная в отделе управления считается неофициальной и необъявленной в прессе».

В начале февраля 1923 указом экзарха Украины митрополита Михаила (Ермакова) епископ Павел (Колосов) был почислен на покой, а на его место 4 февраля в Киеве рукоположён молодой и энергичный настоятель Криворожского Никольского храма архимандрит Онуфрий (Гагалюк), прибывший в Елисаветград уже 6 февраля.

Через несколько дней по прибытии, епископ Онуфрий был арестован за отказ подчиняться обновленцем, после чего епископ Павел вступил во временное управление Елисаветградским викариатом. Он продолжил тактику предыдущего руководства и развернул борьбу с обновленчеством, о чём с возмущением писала центральная газета «Коммунист»: «„Живая церковь“ в Елисаветграде подаёт слабые признаки жизни. Зато кучка ожесточённых черносотенцев во главе с епископом Колосовым проявляет активность, оказывает упорное сопротивление обновленческому движению в церкви».

Активная борьба и пребывание в тюрьме подорвали и без того слабое здоровье епископа Павла, и в середине 1923 года он скончался 70 лет от роду. Похоронен у апсиды Свято-Николаевского морского собора Херсона.

Примечания 

Епископы Русской православной церкви